Rey Felipe puede referirse a:

Cualquiera de los reyes que llevan o han llevado el nombre Felipe
 En la Antigua Grecia:
 Filipo de Macedonia (cinco reyes con ese nombre)
 En Bélgica:
 Felipe de Bélgica
 En España:

 Felipe III de España (n. 1578)
 Felipe IV de España (n. 1605)
 Felipe V de España (n. 1683)
 Felipe VI de España (n. 1968)
 En Francia:
 Felipe I de Francia
 Felipe II de Francia
 Felipe III de Francia
 Felipe IV de Francia
 Felipe V de Francia
 Felipe VI de Francia

Guerra del Rey Felipe
 Guerra del rey Felipe

Topónimos
 Puerto del Hambre (denominado Rey Don Felipe)
 Islas Filipinas (denominadas así por Felipe II)